Волтер може да се односи на следеће:
 Волтер, француски писац и филозоф, 
 Волтер, врста столице са високим наслоном
 кратер Волтер, кратер на Месецу
 Волтер Дизни, оснивач Волт Дизни компаније